Гран-при Бельгии 2010 года (официально LXVI Belgian Grand Prix) — автогонка чемпионата мира Формулы-1, которая прошла 29 августа 2010 года на трассе Спа-Франкоршам, Спа, Бельгия. Это была тринадцатая гонка сезона 2010 Формулы-1.

Квалификация

Гонка 

|}

Машина безопасности (причина появления)

 2-3 круги (Столкновение Баррикелло и Алонсо).
 38-40 (Разворот Алонсо).

Положение в чемпионате после Гран-при 

Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии